И́горь Васи́льевич Корние́ц (; 14 июля 1967, Киев) — советский и украинский футболист, полузащитник; тренер.

Карьера 
Воспитанник «Динамо» Киев, первый тренер — В. Шилов. В 1984—1985 годах играл за дубль «Динамо», в 1985—1987 — в клубе второй лиги «Динамо» Ирпень, в 1987—1989 — вновь в «Динамо», в 1988 провёл 13 игр в высшей лиге. Сезоны 1989 и 1990 провёл в запорожском «Металлурге», в 1991 году сыграл 24 игры в «Шахтёре» Донецк. В течение двух сезонов играл за польский «Лех», в 1993—1995 за одесский «Черноморец».

В 1995 переехал в Россию, где играл за «Ротор» (1995—1997) и «Арсенал» Тула (1997—1998). Затем вернулся на Украину, в одесском «Сигнале» (2000—2002) и южноукраинской «Олимпии ФК АЭС» (2002—2003) был играющим тренером. Также работал тренером в «Металлисте», «Харькове». В 2013 году — главный тренер ФК «Реал Фарма».

В 1994 году Корниец в составе «Черноморца» выиграл Кубок Украины, забив гол в серии послематчевых пенальти. На следующий год он играл в финале Кубка России. Победитель также выявлялся в серии пенальти, но Корниец оказался единственным из 16 бивших одиннадцатиметровые футболистов, кто промахнулся, и «Ротор» проиграл матч.

Достижения 
 Чемпион Польши (2): 1992,1993.
 Обладатель Кубка Украины: 1994.
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1988.
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 1995.
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 1994.
 Серебряный призёр чемпионата России: 1997.
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1996.
 Финалист Кубка России: 1995.
 Финалист Кубка Интертото: 1996.

Ссылки 
 
 на сайте «Одесский футбол»
 На сайте ПФК «Реал Фарма»

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Рось»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Энергия» Южноукраинск
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Реал Фарма»